Йозеф Пипер (, 4 мая 1904 — 6 ноября 1997, Мюнстер) — немецкий католический философ-неотомист.

Биография 
Дж. Пипер изучал философию, право и социологию в университетах Берлина и Мюнстера. Работал социологом и фрилансером, профессором философской антропологии в университете Мюнстера (1950—1976). Как профессор-эмерит читал лекции в 1996 г.

Философия 
Взгляды Джозефа Пипера основывались на схоластике, представителем которого был Фома Аквинский, и учении, которое создал Платон.

Работы 
 Leisure, the Basis of Culture. Translated by Alexander Dru. With an introduction by T. S. Eliot. London: Faber and Faber, 1952. (Originally Muße und Kult. München:Kösel-Verlag, 1948). New translation by Gerald Malsbary. South Bend: St. Augustine’s Press, 1998. ISBN 1-890318-35-3.
 Leisure, the Basis of Culture and The Philosophical Act. Translated by Alexander Dru. With an introduction by James V. Schall, SJ. San Francisco: Ignatius Press, 2009. 143pp. ISBN 978-1-58617-256-5
 The End of Time: a meditation on the philosophy of history. Translated by Michael Bullock. New York:Pantheon Books, 1954. (Originally Uber das Ende der Zeit). Reprinted New York: Octagon Books, 1982. ISBN 0-374-96447-5. Reprinted San Francisco: Ignatius Press, 1999. ISBN 0-89870-726-9.
 The Silence of St. Thomas. Translated by Daniel O’Connor. London: Faber & Faber, 1957. ISBN 1-890318-78-7.
 Happiness and Contemplation. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Pantheon, 1958. Reprinted, with an introduction by Ralph McInerny. South Bend: St. Augustine’s Press, 1998. ISBN 1-890318-31-0.
 The Four Cardinal Virtues: Prudence, Justice, Fortitude, Temperance. Notre Dame, Ind., 1966. ISBN 978-0-268-00103-2. Translations originally published separately, Fortitude and Temperance translated by Daniel F. Coogan (1954); Justice translated by Lawrence E. Lynch (1955); and Prudence translated by Richard and Clara Winston (1959).
 Scholasticism: Personalities and Problems of Medieval Philosophy. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Pantheon Press, 1960. Reissued South Bend: St. Augustine’s Press, 2001. ISBN 1-58731-750-8.
 Guide to Thomas Aquinas. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Pantheon Books, 1962. (Originally Hinführung zu Thomas von Aquin.) Publication in England as Introduction to Thomas Aquinas. London: Faber and Faber, 1962. Reissued San Francisco: Ignatius Press, 1991. ISBN 0-89870-319-0
 Enthusiasm and Divine Madness. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Harcourt, Brace & World, 1964. (Originally Begeisterung und Göttlicher Wahnsinn). Reissued South Bend: St. Augustine’s Press, 2000. ISBN 1-890318-23-X
 In Tune with the World: a Theory of Festivity. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Harcourt, Brace and World, 1965. (Originally Zustimmung zur Welt). Reissued South Bend: St. Augustine’s Press, 1999. ISBN 1-890318-33-7
 Death and Immortality. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Herder & Herder; London: Burns & Oates, 1969. (Originally Tod und Unsterblichkeit. Munich: Kösel-Verlag, 1968.). Reissued South Bend: St. Augustine’s Press, 2000. ISBN 1-890318-18-3
 Hope and History. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Herder & Herder; London: Burns & Oates, 1969. ISBN 0-223-97699-7.
 On Hope. Translated by Mary Frances McCarthy. (Originally Über die Hoffnung). San Francisco: Ignatius Press, 1986. ISBN 0-89870-067-1.
 What is a Feast? Pascal Lectures on Christianity and the University. Waterloo: North Waterloo Academic Press, 1987. ISBN 0-921075-04-9.
 No One Could Have Known: an autobiography — the early years 1904—1945. Translated by Graham Harrison. (Originally Noch wusste es Niemand). San Francisco: Ignatius Press, 1987. ISBN 0-89870-131-7.
 In Defense of Philosophy: Classical wisdom stands up to modern challenges. Translated by Lothar Krauth. San Francisco: Ignatius Press, 1992. ISBN 0-89870-397-2 (Originally Verteidigungsrede für die Philosophie. Munich: Kösel-Verlag, 1966.)
 In Search of the Sacred: Contributions to An Answer, San Francisco: Ignatius Press, 1991. ISBN 978-0-89870-301-6
 Josef Pieper: An Anthology, San Francisco: Ignatius Press, 1989. A translation of Josef Pieper: Lesebuch; second edition, Munich: Kösel-Verlag, 1984. First edition 1981. ISBN 978-0-89870-226-2
 The Concept of Sin (2001), translated by Edward T. Oakes SJ (originally: Über den Begriff der Sünde, Munich 1977), South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press. ISBN 1-890318-08-6
 Abuse Of Language, Abuse Of Power 1 April 1992, Ignatius Press, ISBN 0-89870-362-X
 The Christian Idea of Man. Translated by Dan Farrelly. South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press, 2011. ISBN 978-1-58731-112-3. (Originally «Über das christlich Menschenbild». Munich: Kösel-Verlag.)

Примечания

Ссылки 
 Биография Джозефа Піпера (англ.)
 Литература Джозефа Піпера и о нем в Немецкой Национальной библиотеке (нем.)
 Фонд Джозефа Піпера (нем.) 

Философы Германии
Философы XX века
Почётные доктора Католического университета Америки